Pidonia — род жуков из подсемейства усачики семейства жуков-усачей.

Описание 
Третий сегмент усиков равен длине первого и второго сегмента вместе взятых. Задние углы висков торчат.

Систематика 
Подрод: Cryptopidonia Kuboki, 1981
 Вид: Pidonia amentata
 Вид: Pidonia chujoi
 Вид: Pidonia approximata
 Вид: Pidonia dealbata
 Вид: Pidonia fujisana
 Вид: Pidonia hamadryas
 Вид: Pidonia hayashii
 Вид: Pidonia hylophila
 Вид: Pidonia insuturata
 Вид: Pidonia masakii
 Вид: Pidonia lyra
 Вид: Pidonia miwai
 Вид: Pidonia oyamae
 Вид: Pidonia simillima
Подрод: Mumon Hayashi, 1968
 Вид: Pidonia aegrota
 Вид: Pidonia debilis
Подрод: Omphalodera Solsky, 1873
 Вид: Pidonia puziloi
 Вид: Pidonia testacea
Подрод: Pidonia Mulsant, 1863
 Вид: Pidonia alticollis
 Вид: Pidonia amurensis
 Вид: Pidonia bouvieri
 Вид: Pidonia discoidalis
 Вид: Pidonia gibbicollis
 Вид: Pidonia grallatrix
 Вид: Pidonia kyushuensis
 Вид: Pidonia leucanthophila
 Вид: Pidonia limbaticollis
 Вид: Pidonia lurida
 Вид: Pidonia maculithorax
 Вид: Pidonia malthinoides
 Вид: Pidonia matsushitai
 Вид: Pidonia michinokuensis
 Вид: Pidonia mutata
 Вид: Pidonia neglecta
 Вид: Pidonia obscurior
 Вид: Pidonia pallida
 Вид: Pidonia semiobscura
 Вид: Pidonia signata
 Вид: Pidonia signifera
 Вид: Pidonia shikokensis
 Вид: Pidonia shikokuana
 Вид: Pidonia similis
 Вид: Pidonia suvorovi
 Вид: Pidonia suzukii
 Вид: Pidonia sylvicola
 Вид: Pidonia tsukamotoi
 Вид: Pidonia yamato

Ссылки 
 Триба Rhagiini: Pidonia (Pidonia) lurida (F., 1792) - фотография Д.Г.Касаткина

Примечания 

Усачики
Роды жесткокрылых